Valeseguyidae  — семейство двукрылых насекомых, к которому относится всего один современный вид и два вымерших (меловой и из миоцена).

Описание 
Вид Cretoseguya burmitica известен лишь по одному найденному экземпляру самки в бирманском янтаре, и который датируется верхним мелом.

Систематика 
Род Valeseguya Коллесс (Colless) выделял как подсемейство семейства разноножек (Mycetobiidae или же Anisopodidae). Семейство Valeseguyidae в данный момент включает следующие виды:
 род: Valeseguya Colless, 1990
 вид: †Valeseguya disjuncta Grimaldi, 1991 — доминиканский янтарь
 вид: Valeseguya rieki Colless, 1990 — штат Виктория (Австралия)
 род: †Cretoseguya Amorim & Grimaldi, 2006
 вид: †Cretoseguya burmitica Amorim & Grimaldi, 2006 — бирманский янтарь

Примечания

Литература 
 Amorim, D. de S.; Grimaldi, D.A. 2006: Valeseguyidae, a new family of Diptera in the Scatopsoidea, with a new genus in Cretaceous amber from Myanmar. Systematic entomology, 31(3): 508—516. doi: 10.1111/j.1365-3113.2006.00326.x

Ссылки 
 Explore the Tree of Life
 Fossilworks.org
 InterScience

Семейства насекомых
Длинноусые
Насекомые Австралии